Mansour ist der Familienname folgender Personen:

 Abdel Malik Mansour (* 1952), jemenitischer  Politiker und Diplomat
 Adnan Mansour (* 1946), libanesischer Politiker und Diplomat

 Ahmed Mansour (* 1962), ägyptischer Fernsehjournalist
 Ahmed Subhy Mansour (* 1949), ägyptischer islamischer Gelehrter
 Agnes Mary Mansour (1931–2004), US-amerikanische Theologin, Nonne und Politikerin
 Alexa Mansour (* 1996), US-amerikanische Schauspielerin und Model
 Ali Mansour (* 1988), ägyptischer Schauspieler
 Ayman Mansour (* 1963), ägyptischer Fußballspieler
 Christine Mansour (* 1993), US-amerikanische Handballspielerin
 Fadhma Aït Mansour (1882–1967), algerische Sängerin
 Gregory John Mansour (* 1955), US-amerikanischer Geistlicher, maronitischer Bischof von Brooklyn
 Haifaa Al Mansour (* 1974), saudi-arabische Regisseurin, Drehbuchautorin und Filmemacherin
 Jean Mansour (1928–2006), libanesischer Geistlicher, Weihbischof in Antiochia
 Joyce Mansour (1928–1986), ägyptische Dichterin des Surrealismus
 Lola Mansour (* 1993), belgische Judoka
 Mahmoud Mansour (* 1980), bahrainischer Fußballtorhüter
 Manou Mansour (* 1980), französischer Dichter
 Mohamed Ben Mansour (* 1988), tunesischer Fußballspieler
 Mohammed Mansour (* 1948), ägyptischer Unternehmer
 Mustafa Mansour (1914–2002), ägyptischer Fußballspieler
 Nour Mansour (* 1991), libanesischer Fußballspieler
 Reda Mansour (* 1965), israelischer Dichter, Historiker und Diplomat
 Samuel Mansour (* 1990), französischer Fußballspieler
 Shadia Mansour (* 1985), britisch-palästinensische Rapperin
 Talal Mansour (* 1964), katarischer Leichtathlet

sowie der Künstlername von:
 Mansour (* 1971), iranischer Sänger, Komponist und Schauspieler, siehe Mansour Jafari Mamaghani

Siehe auch:
 Mansur
 Manzur